La Sardegna Arena, est un stade de football provisoire, situé à Cagliari pour pallier les travaux du stade Sant'Elia qui doit être reconstruit.

Le stade est utilisé par le club de Cagliari Calcio. Cet équipement est d'une capacité de  places.

Histoire

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2017
Stade de football en Sardaigne
Stade portant le nom d'un lieu
Sport à Cagliari